Beleg van Constantinopel (626)
 Beleg van Constantinopel (674-678)
 Beleg van Constantinopel (717-718)
 Beleg van Constantinopel (821-823)
 Beleg van Constantinopel (860)
 Beleg van Constantinopel (941)
 Beleg en val van Constantinopel (1453)